Neuenhof ist der Name folgender Orte:

In Deutschland:
 Neuenhof (Attendorn), Ortsteil von Attendorn, Landkreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof (Balje), Ortsteil von Balje, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Neuenhof (Eisenach), Stadtteil von Eisenach, Thüringen
 Neuenhof (Hennef), ein Teil des Ortsteils Stadt Blankenberg von Hennef, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof (Kircheib), Ortsteil von Kircheib, Landkreis  Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Neuenhof (Leichlingen),  Wohnplatz in Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof (Leverkusen-Küppersteg), Siedlung in Leverkusen-Küppersteg, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof (Lohmar), Ortsteil von Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof (Odenthal), ehemaliger Wohnplatz von Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof (Remscheid), Wohnplatz in Remscheid
 Neuenhof bei Ruppichteroth, Ortsteil von Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof (Windeck), Ortsteil von Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenhof bei Winterscheid, Ortsteil von Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

In der Schweiz:
 Neuenhof AG, Gemeinde im Kanton Aargau

Neuenhof steht außerdem für:
 Schloss Neuenhof, Wasserschloss in Lüdenscheid

Siehe auch:
 Neuhof
 Neunhof
 Neuenhofe
 Neuenhofen
 Neuhofen
 Nienhof